Дремлюг:

 Дремлюг, Александр Дмитриевич (1890—1946) — доктор медицинских наук.
 Дремлюг, Валентин Валентинович (1918—2016) — исследователь Арктики.
 Дремлюг, Лидия Александровна (1895—1976) — деятель науки и культуры.
 Дремлюг, Юзеф (род. 1974) — российский католический религиозный деятель, религиовед, публицист.